

Mythologie
Orion (mythologie), een reusachtige jager uit de Griekse mythologie

Vernoemd

Astronomie
Orion (sterrenbeeld), een sterrenbeeld
Orionarm, een van de spiraalarmen van het melkwegstelsel waarin zich ook het zonnestelsel en de Aarde bevinden
Orioncomplex, een grote groep heldere nevels, absorptienevels en jonge sterren in het sterrenbeeld Orion
Orionnevel, een sterrenvormende gaswolk in sterrenbeeld Orion

Plaatsen
Lake Orion, een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
Orion (Bataan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bataan
Orion (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Pyrénées-Atlantiques
Orion (Illinois)

Lucht- en ruimtevaart
Lockheed P-3 Orion, een militair vliegtuig
Orion (ruimteschip), NASA's Multi Purpose Crew Vehicle, ruimteschip van het Artemisprogramma, niet te verwarren met Project Orion uit de jaren 1950 hieronder
Orion, de maanlander van Apollo 16
Project Orion, ruimteschipontwerp; voortstuwing door series kernexplosies

Merken, bedrijven enzovoorts
Ford Orion, een modelnaam van Ford
Orion (automerk), een Duits automerk
Orion (bedrijf), een voormalig Zaans bedrijf
Orion (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
Orion (uitgeverij), een Vlaamse uitgeverij

Sport
HV Orion, een Nederlandse handbalvereniging in Rucphen
Orion Volleybal Doetinchem, een Nederlandse volleybalclub
SV Orion, een Nederlandse handbalvereniging in Heinkenszand
SV Orion, een Nederlandse voetbalclub in Nijmegen

Diversen
Orion (achtbaan), een stalen achtbaan in Kings Island, Mason, Verenigde Staten
Orion (geslacht), een geslacht van boktorren
Orion (woontoren), een woontoren in Groningen
Orion (strip), een stripreeks van Jacques Martin
Orion (DC Comics), een strip- en animatiefiguur
Orionklasse slagschepen, een Britse slagschipklasse van de periode rond de Eerste Wereldoorlog
Raumschiff Orion, een Duitse sciencefictiontelevisieserie

Muziek
een lied van van popgroep Jethro Tull op het album Stormwatch
een instrumentaal nummer van de popgroep Metallica op het album Master of Puppets
Orion (Panthéon), het enige album van de band Panthéon
een lied van de popgroep Symphony X
de artiestennaam van de Poolse heavymetalbassist Tomasz Wróblewski